Johannes Avenarius ist der Name folgender Personen:

*Johannes Avenarius (Superintendent) (1670–1736), deutscher Geistlicher, Superintendent von Gera und Musiktheoretiker
Johannes Maximilian Avenarius (1887–1954), deutscher Maler

Siehe auch:
 Johann Avenarius